Bitter Suites to Succubi е трети EP албум на британската екстремна група Cradle of Filth, издаден на 22 май 2001 г. от лейбъла на групата Abracadaver.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Пол Алендър – китара
 Джиън Пайръс – китара
 Робин Ийгълстоун – бас
 Мартин Пауъл – клавиши
 Ейдриън Ерландсън – барабани
 Сара Дева – бек вокали

Гост-музиканти 
 Либитина Грим – виолончело

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 2001 година